La lista di stati per uguaglianza di reddito è basata sul coefficiente di Gini, secondo la Banca Mondiale. Questo coefficiente rappresenta il livello di distribuzione dei redditi; un coefficiente pari a 0 indica che i redditi sono uniformemente ripartiti per tutta la popolazione mentre un coefficiente pari ad 1 indica che l'intera ricchezza nazionale viene accentrata nelle mani di una sola persona.

La lista comprende una comparazione tra i redditi del decile (10%) e quintile (20%) più ricchi verso il decile e quintile più poveri.

Lista

Note

Voci correlate
 Distribuzione della ricchezza per paese

Collegamenti esterni 
 
 
 

Economia dello sviluppo
Distribuzione del reddito
uguaglianza di reddito